У́лица А́мундсена — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Амундсена — улица в Екатеринбурге.
 Улица Амундсена — улица в Москве.

Украина 
 Улица Амундсена — улица в Одессе.